Let’s Go Luna – kanadyjsko-amerykański serial animowany, który swoją światową premierę miał 21 listopada 2018 roku na kanale PBS Kids.

Fabuła 
Let’s Go Luna, osadzona w świecie zamieszkałym przez antropomorficzne zwierzęta, skupia się na trzech przyjaciołach – Leo, wombacie (z Australii), Andy, żabie (ze Stanów Zjednoczonych) i Carmen, motylu (z Meksyku), – którzy podróżują po świecie z zespołem rodziców „Circo Fabuloso”. Na ich przystankach, Luna Księżyc, przedstawiony na wysokości 1,5 metra z ramionami, nogami i twarzą, noszący słomkowy kapelusz i czerwone buty, od czasu do czasu schodzi na Ziemię, aby nauczyć ich lokalnych języków, muzyki, jedzenia, i inne zwyczaje.

Spis odcinków

Bibliografia 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2018
Programy telewizji PBS